

Codici 
 WUZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Changzhoudao di Wuzhou (Cina)

Letteratura 
 WUZ – rivista letteraria italiana
 wuz.it – sito del gruppo Messaggerie

Musica 
 Wuz – album discografico di Alex Gopher del 2002